Columbia County er navnet på otte counties i USA:

 Columbia County, Arkansas
 Columbia County, Florida
 Columbia County, Georgia
 Columbia County, New York
 Columbia County, Oregon
 Columbia County, Pennsylvania
 Columbia County, Washington
 Columbia County, Wisconsin

Se også 
 Columbiana County, Ohio